Аверардо ді Франческо Медічі (*Averardo di Francesco de' Medici, 1373 —†1434) — італійський банкір, політичний діяч Флорентійської республіки.

Життєпис 
Походив з роду Медічі. Син банкіра Франческо ді Біччі Медічі. Народився у 1373 році. Після смерті батька у 1402 році продовжив та розширив банківську справу родини. З'являються численні відділення в Лондоні, Пізі, Болоньї, Римі, Генуї, Валенсії, Барселоні, Брюгге, Авіньйоні.

Після смерті у 1429 році Джованні ді Біччі разом із двоюрідним братом Козімо Медічі очолив партію противників аристократів на чолі із Альбіцці.

Разом із тим у 1432 році підтримав війну проти Лукки. У 1433 році очолив флорентійські загони в Пізі. Отримавши звістку про арешт Козімо Медічі за наказом Рінальдо Альбіцці, втік до своїх маєтностей у Тоскані. Сеньйорією був засуджений до заслання в Неаполь та внесення застави у розмірі 10 тисяч флоринів. Його сина Джуліано заслано до Риму, а онука Франческо — до Венеції.

Під приводом хвороби тривалий час не виїжджав до Неаполя, зрештою перебирається до Феррари у 1434 році. За порушення наказу Сеньйорії аверардо Медічі оголошено злочинцем з наказом конфіскувати майно. Проте вже 5 жовтня того ж року Козімо Медічі повертається до Флоренції, а Альбіцці були вимушені втікати.

Аверардо Медічі повертається до Флоренції, проте не зміг скористатися з успіхів свого роду, бо був хворий на лихоманку, від якої помер у грудні 1434 року.

Джерела 
 De Roover R. The rise and decline of the Medici Bank. 1397–1494. Cambridge. 1963

Медічі